Ранчо Кореа има више значења:

 Ранчо Кореа (Тлајакапан), насеље у савезној држави Морелос у Мексику
 Ранчо Кореа (Озулуама де Маскарењас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику